Nederlands architect uit Utrecht (1813-1877): Samuel Adrianus van Lunteren (architect)
 Nederlands jurist, filosoof en NSB'er (1882-1968): Samuel Adrianus van Lunteren (jurist)